Тарашп () — немецкий топоним.
 Тарашп — населённый пункт в Швейцарии.
 Тарашп — средневековый каменный замок в кантоне Граубюнден.